«Волна́» (від  — «хви́ля») — багатозначний термін.

Топонім

Волна — село, Узункольський район, Костанайська область

Волна — селище в Клинцовському районі Брянскої області.
 Волна — присілок у Волосовському районі Ленінградської області.
 Волна — селище в Стародубському районі Брянскої області.

Волна — село, Запорізька область, Приазовський район
 Волна — село, Миколаївська область, Казанківський район

Техніка 
 «Волна» — родина радянських фотографічних об'єктивів
 «Волна» — російська малогабаритна станція радіолокації виявлення надмалих цілей.